Абаши́дзе — грузинське прізвище.

 Абашидзе Аслан Ібрагимович (1938) — екс-президент Аджарії.
 Абашидзе Васо Олексійович (1854–1926, Тбілісі) — актор, режисер, театральний педагог. народний артист Грузії (1922).
 Абашидзе В'ячеслав Володимирович (1951, Хасав'юрт) — гітарист, керівник ансамблю, оркестру, педагог.
 Абашидзе Гейдар Алійович (1893–1965) — грузинський громадський діяч, публіцист, педагог. Депутат Установчих зборів Грузії.
 Абашидзе Григол Григорович (1914–1994) — грузинський поет, Герой Соціалістичної Праці (1974).
 Абашидзе Давид Іванович (1924) — радянський грузинський актор та режисер. Народний артист Грузинської РСР (1967).
 Абашидзе Деві Костянтинович (1924—2005) — радянський і грузинський кінорежисер.
 Абашидзе Дмитро Олександрович (1893–1975) — режисер, заслужений діяч мистецтв Грузії (1961).
 Абашидзе Іраклій Віссаріонович (1909–1992) — грузинський поет.
 Абашидзе Лейла Михайлівна (1932) — грузинська кіноактриса, народна артистка Грузії (1965).
 Абашидзе Нуну Джансугівна (1955, Нововолинськ) — легкоатлетка (штовхання ядра).

Грузинські прізвища